Serös är en medicinsk term som har med serum att göra. Termen förekommer i

 Serös vätska
 Serös hinna